Pawellek ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Pawellek (* 1947), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Heidi Pawellek (1944–2006), deutsche Schlagersängerin und Kinderdarstellerin
 Rolf Pawellek (1939–2022), deutscher Fußballspieler